Венде () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Данієль Венде (; *24 липня 1984, Ессен, Німеччина) — німецький фігурист.
 Філіпп Венде (, 4 липня 1985) — німецький веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Венде (Німеччина), Венде () — громада в Німеччині, розташована в землі Тюрингія.
 Майлін Венде (, до шлюбу Майлін Гауш ; *22 вересня 1988, Штутгарт, Німеччина) — німецька фігуристка